|-
|(57251)||2001 QO96|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|7,20|| align=right|4,164||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57252)||2001 QS96|| align=right|13,0|| align=right|2,598|| align=right|0,089|| align=right|13,83|| align=right|4,187||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57253)||2001 QT99|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,191|| align=right|27,43|| align=right|5,591||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57254)||2001 QO103|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,039|| align=right|3,44|| align=right|4,424||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57255)||2001 QR103|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|6,27|| align=right|3,324||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57256)||2001 QF104|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,222|| align=right|4,81|| align=right|4,072||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57257)||2001 QG104|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,177|| align=right|5,62|| align=right|4,093||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57258)||2001 QX104|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,143|| align=right|7,53|| align=right|4,138||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57259)||2001 QO105|| align=right|14,9|| align=right|2,832|| align=right|0,127|| align=right|5,06|| align=right|4,764||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57260)||2001 QE106|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,215|| align=right|10,78|| align=right|4,158||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57261)||2001 QO106|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,541||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57262)||2001 QS106|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,117|| align=right|9,55|| align=right|3,691||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57263)||2001 QM109|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,171|| align=right|9,62|| align=right|5,531||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57264)||2001 QP113|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,118|| align=right|10,14|| align=right|5,328||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57265)||2001 QR119|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,161|| align=right|3,66|| align=right|3,816||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57266)||2001 QM121|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,122|| align=right|6,05|| align=right|3,304||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57267)||2001 QE122|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,173|| align=right|3,87|| align=right|4,047||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57268)||2001 QP123|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,109|| align=right|3,90|| align=right|3,591||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57269)||2001 QJ131|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,099|| align=right|21,66|| align=right|4,431||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57270)||2001 QT134|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,170|| align=right|8,05|| align=right|4,592||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57271)||2001 QC137|| align=right|13,9|| align=right|2,981|| align=right|0,070|| align=right|8,40|| align=right|5,147||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57272)||2001 QE137|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,264|| align=right|25,31|| align=right|5,518||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57273)||2001 QR137|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,111|| align=right|8,09|| align=right|4,222||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57274)||2001 QQ138|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,069|| align=right|5,53|| align=right|3,670||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57275)||2001 QE139|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,245|| align=right|12,48|| align=right|4,102||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57276)||2001 QP139|| align=right|12,6|| align=right|2,934|| align=right|0,162|| align=right|9,51|| align=right|5,025||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57277)||2001 QV139|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,177|| align=right|7,93|| align=right|4,580||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57278)||2001 QZ140|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,145|| align=right|6,69|| align=right|3,813||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57279)||2001 QU147|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,106|| align=right|14,67|| align=right|4,487||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57280)||2001 QO148|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,007|| align=right|10,05|| align=right|3,441||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57281)||2001 QP148|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,210|| align=right|8,59|| align=right|4,087||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57282)||2001 QX155|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,120|| align=right|4,99|| align=right|3,898||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57283)||2001 QZ156|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,137|| align=right|4,57|| align=right|3,438||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57284)||2001 QB157|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,038|| align=right|8,78|| align=right|3,594||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57285)||2001 QR158|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,214|| align=right|9,24|| align=right|4,490||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57286)||2001 QQ159|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,130|| align=right|6,28|| align=right|3,551||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57287)||2001 QC163|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,195|| align=right|4,36|| align=right|4,158||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57288)||2001 QZ163|| align=right|14,0|| align=right|3,129|| align=right|0,039|| align=right|9,96|| align=right|5,535||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57289)||2001 QP165|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,104|| align=right|7,60|| align=right|3,634||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57290)||2001 QM169|| align=right|13,2|| align=right|3,227|| align=right|0,078|| align=right|17,44|| align=right|5,797||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57291)||2001 QQ172|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,151|| align=right|10,83|| align=right|5,369||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57292)||2001 QV174|| align=right|13,7|| align=right|2,903|| align=right|0,353|| align=right|11,77|| align=right|4,945||MBA||21. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(57293)||2001 QY178|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,092|| align=right|6,12|| align=right|3,751||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57294)||2001 QC179|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,108|| align=right|6,62|| align=right|3,817||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57295)||2001 QX181|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,145|| align=right|10,66|| align=right|5,356||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57296)||2001 QE186|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,136|| align=right|13,42|| align=right|4,039||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57297)||2001 QB188|| align=right|14,5|| align=right|2,512|| align=right|0,137|| align=right|9,81|| align=right|3,980||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57298)||2001 QE193|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,031|| align=right|10,85|| align=right|4,157||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57299)||2001 QM194|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|10,74|| align=right|4,602||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57300)||2001 QP196|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,258|| align=right|4,39|| align=right|4,142||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57301)||2001 QY197|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,045|| align=right|6,10|| align=right|3,590||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57302)||2001 QE198|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|4,677||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57303)||2001 QL198|| align=right|14,7|| align=right|2,983|| align=right|0,128|| align=right|8,57|| align=right|5,151||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57304)||2001 QV198|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,166|| align=right|7,12|| align=right|5,598||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57305)||2001 QJ199|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|10,59|| align=right|5,295||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57306)||2001 QB200|| align=right|14,9|| align=right|2,707|| align=right|0,081|| align=right|2,90|| align=right|4,452||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57307)||2001 QS200|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,085|| align=right|10,81|| align=right|5,187||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57308)||2001 QL201|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|23,96|| align=right|3,388||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57309)||2001 QT206|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,146|| align=right|2,65|| align=right|4,070||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57310)||2001 QE211|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,113|| align=right|2,77|| align=right|4,121||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57311)||2001 QR214|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,079|| align=right|7,54|| align=right|3,386||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57312)||2001 QM216|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,065|| align=right|4,35|| align=right|3,686||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57313)||2001 QM220|| align=right|16,9|| align=right|2,274|| align=right|0,086|| align=right|5,54|| align=right|3,429||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57314)||2001 QK226|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,073|| align=right|5,89|| align=right|4,170||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57315)||2001 QC233|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,044|| align=right|3,61|| align=right|3,616||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57316)||2001 QD233|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,221|| align=right|8,43|| align=right|5,163||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57317)||2001 QF235|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,195|| align=right|0,94|| align=right|3,770||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57318)||2001 QT237|| align=right|15,3|| align=right|2,455|| align=right|0,197|| align=right|3,16|| align=right|3,846||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57319)||2001 QX237|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,151|| align=right|13,25|| align=right|4,278||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57320)||2001 QN239|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|3,15|| align=right|3,758||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57321)||2001 QV239|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,079|| align=right|6,00|| align=right|3,760||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57322)||2001 QX239|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,163|| align=right|6,98|| align=right|4,153||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57323)||2001 QN240|| align=right|13,6|| align=right|2,792|| align=right|0,151|| align=right|9,11|| align=right|4,664||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57324)||2001 QX240|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,055|| align=right|3,27|| align=right|4,298||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57325)||2001 QS241|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,112|| align=right|8,86|| align=right|3,765||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57326)||2001 QY241|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,090|| align=right|4,76|| align=right|3,606||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57327)||2001 QY242|| align=right|16,8|| align=right|2,189|| align=right|0,078|| align=right|4,66|| align=right|3,238||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57328)||2001 QC243|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,042|| align=right|8,00|| align=right|3,843||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57329)||2001 QE245|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,146|| align=right|13,56|| align=right|4,331||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57330)||2001 QR245|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,081|| align=right|14,65|| align=right|4,368||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57331)||2001 QU245|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,231|| align=right|25,40|| align=right|5,470||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57332)||2001 QL246|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,192|| align=right|14,01|| align=right|4,455||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57333)||2001 QX246|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,199|| align=right|13,43|| align=right|4,253||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57334)||2001 QH252|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,221|| align=right|2,93|| align=right|4,014||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57335)||2001 QY254|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|12,04|| align=right|4,314||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57336)||2001 QN256|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|6,99|| align=right|3,520||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57337)||2001 QD257|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|3,665||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57338)||2001 QT259|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,249|| align=right|11,23|| align=right|4,252||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57339)||2001 QG260|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,098|| align=right|5,54|| align=right|3,760||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57340)||2001 QF262|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,135|| align=right|7,97|| align=right|4,378||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57341)||2001 QR263|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,230|| align=right|14,94|| align=right|5,623||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57342)||2001 QJ264|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,122|| align=right|9,52|| align=right|3,685||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57343)||2001 QH269|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,163|| align=right|14,01|| align=right|4,071||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57344)||2001 QN269|| align=right|14,4|| align=right|2,729|| align=right|0,093|| align=right|4,32|| align=right|4,508||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57345)||2001 QG275|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,139|| align=right|4,66|| align=right|3,693||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57346)||2001 QV277|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,136|| align=right|6,90|| align=right|3,898||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57347)||2001 QQ279|| align=right|14,5|| align=right|2,947|| align=right|0,053|| align=right|13,08|| align=right|5,059||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57348)||2001 QW281|| align=right|12,8|| align=right|2,570|| align=right|0,245|| align=right|18,30|| align=right|4,120||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57349)||2001 QC282|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,167|| align=right|14,83|| align=right|4,083||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57350)||2001 QU285|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,115|| align=right|9,99|| align=right|4,595||MBA||23. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57351)||2001 QC287|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|3,643||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57352)||2001 QP287|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,102|| align=right|6,61|| align=right|3,641||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57353)||2001 QM288|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,040|| align=right|12,86|| align=right|5,396||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57354)||2001 QB292|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,142|| align=right|2,73|| align=right|4,189||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57355)||2001 QJ292|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,078|| align=right|11,74|| align=right|4,661||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57356)||2001 QG293|| align=right|13,0|| align=right|2,401|| align=right|0,236|| align=right|22,23|| align=right|3,720||MBA||26. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57357)||2001 QZ296|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,074|| align=right|4,24|| align=right|4,129||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57358)||2001 QB297|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,083|| align=right|7,24|| align=right|3,658||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|57359 Robcrawford||2001 RC|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|22,19|| align=right|4,099||MBA||1. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(57360)||2001 RJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|6,63|| align=right|3,681||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57361)||2001 RE17|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,060|| align=right|5,90|| align=right|4,595||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57362)||2001 RO20|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,490||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57363)||2001 RD25|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,096|| align=right|2,51|| align=right|3,747||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57364)||2001 RU27|| align=right|16,9|| align=right|2,416|| align=right|0,171|| align=right|0,76|| align=right|3,755||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57365)||2001 RJ33|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,131|| align=right|5,96|| align=right|3,432||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57366)||2001 RA35|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|6,23|| align=right|3,450||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57367)||2001 RM43|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,259|| align=right|8,48|| align=right|5,017||MBA||13. september 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(57368)||2001 RP44|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,300|| align=right|14,43|| align=right|5,635||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57369)||2001 RK45|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,206|| align=right|3,15|| align=right|5,288||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57370)||2001 RO45|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,141|| align=right|5,28|| align=right|4,304||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57371)||2001 RB48|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,052|| align=right|5,76|| align=right|4,682||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57372)||2001 RK48|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,095|| align=right|5,85|| align=right|3,644||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57373)||2001 RX52|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,161|| align=right|3,91|| align=right|4,386||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57374)||2001 RZ52|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,166|| align=right|5,68|| align=right|5,307||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57375)||2001 RK53|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|7,24|| align=right|3,680||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57376)||2001 RK64|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|7,07|| align=right|4,093||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57377)||2001 RS64|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,078|| align=right|5,52|| align=right|3,387||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57378)||2001 RD66|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|9,70|| align=right|4,401||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57379)||2001 RS66|| align=right|15,9|| align=right|2,327|| align=right|0,065|| align=right|6,03|| align=right|3,548||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57380)||2001 RY66|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,047|| align=right|5,55|| align=right|3,671||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57381)||2001 RL68|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,089|| align=right|6,38|| align=right|3,277||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57382)||2001 RS68|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,080|| align=right|9,01|| align=right|5,124||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57383)||2001 RP70|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,091|| align=right|8,03|| align=right|5,322||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57384)||2001 RR70|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,067|| align=right|6,38|| align=right|3,566||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57385)||2001 RU70|| align=right|14,1|| align=right|2,997|| align=right|0,064|| align=right|7,81|| align=right|5,188||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57386)||2001 RX71|| align=right|15,2|| align=right|3,199|| align=right|0,194|| align=right|11,69|| align=right|5,722||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57387)||2001 RG72|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,14|| align=right|3,597||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57388)||2001 RQ72|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,141|| align=right|4,16|| align=right|4,239||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57389)||2001 RV75|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,575||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57390)||2001 RT76|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,038|| align=right|5,65|| align=right|3,738||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57391)||2001 RB77|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,164|| align=right|15,78|| align=right|5,406||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57392)||2001 RW77|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,071|| align=right|14,40|| align=right|4,192||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57393)||2001 RS78|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,109|| align=right|2,80|| align=right|4,284||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57394)||2001 RD84|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,058|| align=right|3,65|| align=right|3,545||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57395)||2001 RX84|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,085|| align=right|7,31|| align=right|3,651||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57396)||2001 RS86|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,071|| align=right|5,85|| align=right|3,551||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57397)||2001 RU86|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,081|| align=right|3,56|| align=right|4,392||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57398)||2001 RN87|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,031|| align=right|5,99|| align=right|3,760||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57399)||2001 RL89|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|4,89|| align=right|4,136||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57400)||2001 RR90|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,095|| align=right|5,50|| align=right|3,909||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57401)||2001 RB93|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,150|| align=right|3,93|| align=right|4,260||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57402)||2001 RR94|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,116|| align=right|8,14|| align=right|3,916||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57403)||2001 RG95|| align=right|13,4|| align=right|2,661|| align=right|0,108|| align=right|13,27|| align=right|4,341||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57404)||2001 RG101|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,137||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57405)||2001 RS109|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,125|| align=right|7,45|| align=right|4,119||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57406)||2001 RT110|| align=right|16,3|| align=right|2,167|| align=right|0,041|| align=right|4,26|| align=right|3,190||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57407)||2001 RB112|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,117|| align=right|2,00|| align=right|3,690||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57408)||2001 RC115|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,193|| align=right|6,12|| align=right|4,015||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57409)||2001 RT120|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|3,700||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57410)||2001 RD126|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|10,78|| align=right|3,349||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57411)||2001 RC128|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,122|| align=right|5,36|| align=right|4,040||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57412)||2001 RP150|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,206|| align=right|15,42|| align=right|4,526||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57413)||2001 SE|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,216|| align=right|2,15|| align=right|3,332||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57414)||2001 SJ|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,198|| align=right|7,43|| align=right|4,122||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57415)||2001 SD1|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,146|| align=right|4,39|| align=right|4,524||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57416)||2001 SL1|| align=right|15,5|| align=right|3,074|| align=right|0,170|| align=right|4,25|| align=right|5,389||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57417)||2001 ST1|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,045|| align=right|3,21|| align=right|4,145||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57418)||2001 SE4|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,216|| align=right|3,11|| align=right|3,366||MBA||18. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57419)||2001 SJ5|| align=right|16,1|| align=right|2,654|| align=right|0,153|| align=right|4,80|| align=right|4,322||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57420)||2001 SE7|| align=right|16,3|| align=right|2,436|| align=right|0,156|| align=right|1,45|| align=right|3,801||MBA||18. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57421)||2001 SY8|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,222|| align=right|7,92|| align=right|4,605||MBA||19. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57422)||2001 SR9|| align=right|15,0|| align=right|2,947|| align=right|0,093|| align=right|0,86|| align=right|5,057||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57423)||2001 SW20|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,022|| align=right|3,23|| align=right|4,330||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57424)||2001 SP22|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,092|| align=right|9,67|| align=right|5,293||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57425)||2001 SR22|| align=right|14,9|| align=right|3,176|| align=right|0,276|| align=right|25,49|| align=right|5,658||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57426)||2001 SW26|| align=right|15,1|| align=right|3,197|| align=right|0,195|| align=right|0,25|| align=right|5,716||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57427)||2001 SD28|| align=right|15,4|| align=right|2,939|| align=right|0,237|| align=right|14,10|| align=right|5,037||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57428)||2001 SW31|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,140|| align=right|2,34|| align=right|5,139||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57429)||2001 SX33|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|0,95|| align=right|4,626||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57430)||2001 SJ38|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,118|| align=right|3,38|| align=right|3,849||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57431)||2001 SB39|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,089|| align=right|2,84|| align=right|4,822||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57432)||2001 SM40|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|6,94|| align=right|3,456||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57433)||2001 SE42|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,085|| align=right|6,32|| align=right|3,774||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57434)||2001 SH46|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,226|| align=right|3,19|| align=right|3,530||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57435)||2001 SQ47|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,100|| align=right|7,05|| align=right|3,727||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57436)||2001 SA50|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,118|| align=right|11,75|| align=right|4,130||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57437)||2001 SB52|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,152|| align=right|12,35|| align=right|4,207||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57438)||2001 SM52|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|6,23|| align=right|4,350||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57439)||2001 SJ53|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,070|| align=right|4,05|| align=right|4,100||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57440)||2001 SR53|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,092|| align=right|5,60|| align=right|4,135||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57441)||2001 SW53|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,122|| align=right|5,41|| align=right|4,089||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57442)||2001 SF54|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,078|| align=right|5,54|| align=right|3,825||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57443)||2001 SM54|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,036|| align=right|10,77|| align=right|5,319||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57444)||2001 SM55|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,111|| align=right|8,92|| align=right|4,334||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57445)||2001 SE56|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,271|| align=right|2,82|| align=right|5,357||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57446)||2001 SM56|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,213|| align=right|7,14|| align=right|5,377||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57447)||2001 SQ58|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,043|| align=right|3,78|| align=right|4,234||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57448)||2001 SV58|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,069|| align=right|7,10|| align=right|4,542||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57449)||2001 SA65|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|11,46|| align=right|5,117||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57450)||2001 SU69|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,103|| align=right|7,07|| align=right|3,649||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57451)||2001 SV69|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,137|| align=right|14,32|| align=right|4,210||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57452)||2001 SX69|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,157|| align=right|7,32|| align=right|3,603||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57453)||2001 SL70|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,110|| align=right|6,93|| align=right|3,439||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57454)||2001 SZ70|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,164|| align=right|8,04|| align=right|3,404||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57455)||2001 SJ71|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|7,16|| align=right|3,648||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57456)||2001 SK71|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,140|| align=right|8,35|| align=right|5,523||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57457)||2001 SC72|| align=right|14,1|| align=right|3,012|| align=right|0,131|| align=right|5,15|| align=right|5,228||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57458)||2001 SX73|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,193|| align=right|9,59|| align=right|3,707||MBA||18. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57459)||2001 SC74|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,132|| align=right|6,49|| align=right|3,621||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57460)||2001 SA75|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,065|| align=right|6,34|| align=right|3,421||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57461)||2001 SY75|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|4,822||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57462)||2001 SZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,082|| align=right|5,91|| align=right|3,577||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57463)||2001 SB76|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,099|| align=right|2,94|| align=right|4,416||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57464)||2001 SY93|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|2,00|| align=right|3,605||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57465)||2001 SH108|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|12,93|| align=right|4,361||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57466)||2001 SU108|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,132|| align=right|6,38|| align=right|3,521||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57467)||2001 SZ108|| align=right|13,9|| align=right|2,728|| align=right|0,200|| align=right|11,79|| align=right|4,505||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57468)||2001 SF111|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,117|| align=right|11,57|| align=right|5,336||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57469)||2001 SA115|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,194|| align=right|5,13|| align=right|4,153||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57470)||2001 ST115|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,180|| align=right|6,32|| align=right|3,303||MBA||19. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57471)||2001 SZ115|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,162|| align=right|6,31|| align=right|5,426||MBA||22. september 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(57472)||2001 SO124|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,168|| align=right|2,60|| align=right|4,258||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57473)||2001 SE127|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,082|| align=right|4,81|| align=right|3,810||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57474)||2001 SL129|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|5,87|| align=right|3,560||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57475)||2001 SO132|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,089|| align=right|4,41|| align=right|3,460||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57476)||2001 SB134|| align=right|16,1|| align=right|2,464|| align=right|0,031|| align=right|2,61|| align=right|3,867||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57477)||2001 SU151|| align=right|15,5|| align=right|3,052|| align=right|0,175|| align=right|4,06|| align=right|5,331||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57478)||2001 SW151|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,089|| align=right|6,54|| align=right|3,584||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57479)||2001 SD153|| align=right|17,3|| align=right|2,169|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,193||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57480)||2001 SO153|| align=right|14,3|| align=right|2,834|| align=right|0,085|| align=right|1,23|| align=right|4,771||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57481)||2001 ST153|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,145|| align=right|4,41|| align=right|4,097||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57482)||2001 SH154|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,038|| align=right|6,60|| align=right|4,671||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57483)||2001 SU155|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,107|| align=right|1,23|| align=right|5,065||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57484)||2001 ST159|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,057|| align=right|5,71|| align=right|3,492||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57485)||2001 SN161|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,090|| align=right|3,62|| align=right|4,309||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57486)||2001 SH163|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|4,76|| align=right|3,593||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57487)||2001 SN163|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,081|| align=right|6,21|| align=right|3,851||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57488)||2001 ST163|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,136|| align=right|2,82|| align=right|4,545||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57489)||2001 SN173|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,029|| align=right|6,48|| align=right|3,732||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57490)||2001 ST175|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,156|| align=right|3,18|| align=right|3,741||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57491)||2001 SY176|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,044|| align=right|8,04|| align=right|4,055||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57492)||2001 SR179|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,216|| align=right|6,21|| align=right|3,360||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57493)||2001 SR185|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|3,03|| align=right|3,701||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57494)||2001 SM199|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,034|| align=right|2,98|| align=right|4,333||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57495)||2001 SS211|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,152|| align=right|13,16|| align=right|4,225||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57496)||2001 SB234|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,063|| align=right|7,65|| align=right|3,596||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57497)||2001 SP235|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,150|| align=right|2,39|| align=right|3,807||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57498)||2001 SE239|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,086|| align=right|8,03|| align=right|3,601||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57499)||2001 SX239|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|6,20|| align=right|4,594||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57500)||2001 SM244|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,097|| align=right|14,05|| align=right|4,202||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov